Jaume Capdevila (1974-), un dessinateur de presse catalan

 Kąp (Giżycko), un village polonais ;
 Kąp (Miłki), un village polonais.

KAP est un sigle qui peut désigner :
 kot-à-projet, une association composée de 6 à 18 étudiants qui, tout en vivant ensemble au sein d'un logement communautaire (un kot), mènent à bien un projet bénévole qui leur tient à cœur.

Voir aussi 
 Kap Bambino, un duo originaire de Bordeaux, en France
 Famille Kap-herr, une famille de l'aristocratie allemande originaire de Dresde
 Big Kap, né Keith Carter (1970-), un disc jockey de hip-hop américain
 Park Kap-sook (1970-), une handballeuse internationale sud-coréenne
 Park Il-kap (1926-1987), un joueur de football international sud-coréen
 Li Jong-kap (1920-?), un joueur de football international sud-coréen